Vasciano è il toponimo di due località dell'Umbria
 Vasciano – frazione di Stroncone, in provincia di Terni
 Vasciano – frazione di Todi, in provincia di Perugia